

Шахан — селище, Шахтинська міська адміністрація, Карагандинська область
 Шахан — аул, Байзацький район, Жамбильська область